Francja:
 Loyes – dawna gmina

Szwajcaria:
 Loyes – francuska nazwa gminy Laupen

Inne:
 Loyes – zamek